Le Problème du fondement des symboles (symbol grounding problem en anglais) peut se formuler ainsi : comment un mot, ou plus généralement un symbole, acquiert-il son sens ? Qu'est vraiment le sens, la signification ? Comment un état mental peut-il avoir du sens ? C'est un problème en lien avec celui de la conscience.

Il est à noter que le célèbre test de Turing ne permet pas nécessairement de distinguer si celui qui le passe comprend réellement le sens des termes qu'il emploie.

Les mots et leur signification
Frege a établi que ce à quoi un mot fait référence (c'est-à-dire sa dénotation) n'est pas la même chose que son sens. C'est ce qu'on peut voir avec les noms de personnes : (1) "Jacques Chirac", (2) "l'ancien président français élu en 1997" et (3) "le mari de Bernadette Chirac" ont tous le même référent, mais pas le même sens. Cette propriété est vraie aussi pour les noms d'objets ou même de propriétés abstraites.

Conscience

Intelligence artificielle

Le fonctionnalisme

L'argument de la chambre chinoise de Searle

Formulation du problème du fondement des symboles

Prérequis au fondement des symboles

Choix des référents

Conscience

Lien avec la notion d'intentionalité de Brentano

Références
 Blondin Masse, A, G. Chicoisne, Y. Gargouri, S. Harnad, O. Picard, O. Marcotte (2008) How Is Meaning Grounded in Dictionary Definitions? TextGraphs-3 Workshop, 22nd International Conference on Computational Linguistics, Coling 2008, Manchester, 18–22 August 2008
 Cangelosi, A. & Harnad, S. (2001) The Adaptive Advantage of Symbolic Theft Over Sensorimotor Toil: Grounding Language in Perceptual Categories. Evolution of Communication 4(1)  117-142.
 Cangelosi, A.; Greco, A.; Harnad, S. From robotic toil to symbolic theft: grounding transfer from entry-level to higher-level categories. Connection Science12(2) 143-62.
 Fodor, J. A. (1975) The language of thought. New York: Thomas Y. Crowell
 Frege, G. (1952/1892). On sense and reference. In P. Geach and M. Black, Eds., Translations of the Philosophical Writings of Gottlob Frege. Oxford: Blackwell
 Harnad, S. (1990) The Symbol Grounding Problem. Physica D 42: 335-346.
 Harnad, S. (1992) There Is Only One Mind/Body Problem. Symposium on the Perception of Intentionality, XXV World Congress of Psychology, Brussels, Belgium, July 1992 International Journal of Psychology 27: 521
 Harnad, S. (1994) Computation Is Just Interpretable Symbol Manipulation: Cognition Isn't. Minds and Machines 4:379-390 (Special Issue on "What Is Computation")
 Harnad, S. (1995) Why and How We Are Not Zombies. Journal of Consciousness Studies 1: 164-167.
 Harnad, S. (2000) Minds, Machines and Turing: The Indistinguishability of Indistinguishables. Journal of Logic, Language, and Information 9(4): 425-445. (Special Issue on "Alan Turing and Artificial Intelligence")
 Harnad, S. (2001a) Minds, Machines and Searle II: What's Wrong and Right About Searle's Chinese Room Argument? In: M. Bishop & J. Preston (eds.) Essays on Searle's Chinese Room Argument. Oxford University Press.
 Harnad, S. (2001b) No Easy Way Out. The Sciences 41(2) 36-42.
 Harnad, Stevan (2001a) Explaining the Mind: Problems, Problems. The Sciences 41: 36-42.
 Harnad, Stevan (2001b) The Mind/Body Problem is the Feeling/Function Problem: Harnad on Dennett on Chalmers. Technical Report. Department of Electronics and Computer Sciences. University of Southampton.
 Harnad, S. (2003) Can a Machine Be Conscious? How?. Journal of Consciousness Studies 10(4-5): 69-75.
 Harnad, S. (2005) To Cognize is to Categorize: Cognition is categorization. in Lefebvre, C. and Cohen, H., Eds. Handbook of Categorization. Elsevier.
 Harnad, S. (2007) The Annotation Game: On Turing (1950) on Computing, Machinery and Intelligence. In: Epstein, Robert & Peters, Grace (Eds.) The Turing Test Sourcebook: Philosophical and Methodological Issues in the Quest for the Thinking Computer. Kluwer
 Harnad, S. (2006) Cohabitation: Computation at 70 Cognition at 20. In Dedrick, D., Eds. Essays in Honour of Zenon Pylyshyn.
 MacDorman, Karl F. (1999). Grounding symbols through sensorimotor integration. Journal of the Robotics Society of Japan, 17(1), 20-24. Online version
 MacDorman, Karl F. (2007). Life after the symbol system metaphor. Interaction Studies, 8(1), 143-158. Online version
 Pylyshyn, Z. W. (1984) Computation and cognition. Cambridge MA: MIT/Bradford
 Searle, John. R. (1980) Minds, brains, and programs. Behavioral and Brain Sciences 3(3): 417-457
 Taddeo, Mariarosaria & Floridi, Luciano (2005). The symbol grounding problem: A critical review of fifteen years of research. Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence, 17(4), 419-445. Online version
 Turing, A.M. (1950) Computing Machinery and Intelligence. Mind 49 433-460 [Reprinted in Minds and machines. A. Anderson (ed.), Engelwood Cliffs NJ: Prentice Hall, 1964.]

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

 Chambre chinoise
 Conscience
 Langage formel
 Herméneutique

 Machine de Turing
 Pragmatique
 Problème du cadre
 Sémantique

 Sémiose
 Sémiotique
 Syntaxe
 Système formel

Intelligence artificielle
Sciences cognitives
Sémantique
Problème de philosophie du langage